Burić oder Buric ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Burić (* 1989), kroatischer Skilangläufer
 Benjamin Burić (* 1990), bosnischer Handballtorwart
 Damir Burić (* 1964), kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Damir Burić (Wasserballspieler) (* 1980), kroatischer Wasserballspieler
 Jasmin Burić (* 1987), bosnischer Fußballtorwart
 Marija Pejčinović Burić (* 1963), kroatische Politikerin (HDZ)
 Mirsada Burić (* 1970), bosnische Hindernisläuferin
 Natalija Burić (* 1988), kroatische Fußballspielerin
Senjamin Burić (* 1990), bosnischer Handballspieler
 Zlatko Burić (* 1953), dänisch-kroatischer Schauspieler

Siehe auch:
 Adam Franz Burich von Pournay, kroatischer Adliger (Freiherr) und Oberstleutnant der Habsburgischen Armee
 Johann Wilhelm Burich von Pournay, kroatischer Adliger und Feldmarschallleutnant der Habsburgischen Armee